IPJ peut signifier :
 Institut pratique du journalisme, une école pour la formation de futurs journalistes ;
 Institut pour la justice, une association française dont le but est de faire évoluer le fonctionnement de la justice en France.